Twenty-One (engl.: „einundzwanzig“) steht für:
 Twenty-One (1991), britisch-amerikanischer Film von Don Boyd
 Twenty-One, US-amerikanische TV-Sendung, siehe Einundzwanzig (Quiz)

Automodelle:
 Morris Twenty-One
 Wolseley Twenty-One

Siehe auch:
 twenty one